«All the Young Dudes» — песня, написанная английским певцом и автором песен Дэвидом Боуи, первоначально записанная и выпущенная в качестве сингла английской рок-группой Mott the Hoople в 1972 году лейблом Columbia Records. Спродюсированная Боуи, песня была передана группе после того, как они отвергли песню Боуи «Suffragette City». Впоследствии Боуи сам запишет эту песню. Рассматриваемая как гимн глэм-рока, песня получила признание и имела коммерческий успех. В 2021 году журнал Rolling Stone поставил «All the Young Dudes» на 166-е место в своем списке 500 величайших песен всех времен. Это также одна из 500 песен Зала славы рок-н-ролла, которые сформировали рок-н-ролл.

В Великобритании сингл достиг 3 места (в национальном чарте синглов UK Singles Chart). В США песня достигла 37 места (в «Горячей сотне» журнала «Билборд»).

В 2004 году журнал Rolling Stone поместил песню «All the Young Dudes» в исполнении группы Mott the Hoople на 267 место своего списка «500 величайших песен всех времён». В списке 2011 года песня находится на 256 месте.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Песни Mott the Hoople
Синглы 1972 года
Песни, написанные Дэвидом Боуи
Песни 1972 года
Песни, спродюсированные Дэвидом Боуи
Песни Дэвида Боуи
Песни Брюса Дикинсона
Синглы Columbia Records